Roland Brunner (ur. 1956) – niemiecki generał
 Roland Brunner (ur. 1970) – austriacki łyżwiarz szybki, olimpijczyk
 Roland Brunner (ur. 1972) – niemiecki piłkarz